Палм-Біч () — топонім, що буквально означає «пальмовий пляж».

 Палм-Біч — місто в Арубі

 Палм-Біч — місто в штаті Флорида
 Палм-Біч — округ в штаті Флорида